Christian Friedrich Henrici – poeta e librettista tedesco
 Karl Henrici – pittore austriaco
 Sigfrid Henrici – generale tedesco